Беккер, Борис (род. 1967) — немецкий теннисист, бывшая «первая ракетка мира».
 Беккер, Борис Израилевич (1929—2011) — актёр театра, заслуженный артист России (1993).